Чемпионат Шотландии по футболу 2011/12 — 14-й сезон шотландской Премьер-лиги, высшего футбольного дивизиона Шотландии. Чемпион предыдущего футбольного года, глазговский клуб «Рейнджерс», защищал свой титул.

Чемпионат начался 23 июля 2011 года и закончился 13 мая 2012 года. Победителем соревнования в первый раз за четыре года и в 43-й раз за всю историю розыгрышей титула стал клуб «Селтик». Второе место занял победитель турнира предыдущего сезона — «Рейнджерс», на третьей позиции расположился «Мотеруэлл». Главным неудачником турнира стал клуб «Данфермлин Атлетик», занявший последнее место по итогам чемпионата и, соответственно, вылетевший в Первый дивизион.

Регламент 

Чемпионат проводится в два этапа. В первой половине сезона 12 клубов играют друг с другом в три круга. Во второй этап команды выходят с набранными очками и играют в один круг. Лучшие шесть клубов разыгрывают победителя чемпионата. Остальные разыгрывают 7—12 места. Клуб, занявший последнее место, выбывает в Первый дивизион.

Повышенные и пониженные команды сезона 2010/11 

 Из Первого дивизиона в Премьер-лигу
 «Данфермлин Атлетик»

 Из Премьер-лиги в Первый дивизион
 «Гамильтон Академикал»

Клубы-участники

Тренеры, капитаны, поставщики экипировки и спонсоры

Тренерские изменения

Итоговая турнирная таблица 

Источник: BBC Sport

Результаты матчей

1 — 22 туры 

Во время первых 22-х туров все команды играют со своими соперниками по два матча — дома и на выезде

 Источник: BBC Sport 
 Расшифровка цветов граф таблицы: синий — победа, жёлтый — ничья, красный — поражение
 Принимающая команда расположена в колонке слева

23 — 33 туры 

23-33-е туры все команды играют со своими соперниками по одному матчу — принимающая сторона определяется путём жеребьёвки

 Источник: BBC Sport 
 Расшифровка цветов граф таблицы: синий — победа, жёлтый — ничья, красный — поражение
 Принимающая команда расположена в колонке слева

34 — 38 туры 

После 33-го тура команды разбиваются на две группы, разыгрывая 1 — 6 и 7 — 12 места, соответственно. Команды играют со своими соперниками по одному матчу — принимающая страна определяется путём жеребьёвки

1 — 6 места

7 — 12 места 

 Источник: BBC Sport 
 Расшифровка цветов граф таблицы: синий — победа, жёлтый — ничья, красный — поражение
 Принимающая команда расположена в колонке слева

Статистика сезона

Бомбардиры 

 Источник: BBC Sport , SPL

Хет-трики

Посещаемость

Награды

Ежемесячные награды

Ежегодные награды 

 Источник: www.scotprem.com

Примечания

Ссылки 
 SPL official website 

2011-2012
Шотландия
Спорт в Шотландии в 2011 году
Спорт в Шотландии в 2012 году
Футбол в Европе в 2011 году
Футбол в Европе в 2012 году